Аде́ль Гра́нцова, иногда также Гранцо́в (; 1 января , Брауншвейг, герцогство Брауншвейг — 7 марта , Берлин, королевство Пруссия) — артистка балета немецкого происхождения, в начале карьеры танцевавшая в Брауншвейге и Ганновере; в 1866—1868 годах работала в Париже, в 1865—1870 годах выступала в России.

Биография 
Родилась в балетной семье. Училась у своего отца, балетмейстера , и в Париже, у мадам Доменик. Артистическую карьеру начала в Брауншвейге, затем стала солисткой Ганноверского театра. 

Начиная с  года регулярно танцевала в России, на сцене Императорских театров. Дебютировала на сцене петербургского Большого театра  года в заглавной партии в балете Артура Сен-Леона «Фиаметта», специально возобновлённого по этому случаю. Имела столь огромный успех у зрителей, что выходила на вызовы публики 22 раза. 

Сен-Леон особенно благоволил к балерине — она часто танцевала главные партии в его балетах в России, а затем с его подачи и в различных театрах Европы. 

В  году по рекомендации Сен-Леона Гранцова была приглашена в парижскую Императорскую оперу, где она могла выступать в летнее время, когда была свободна от других театральных контрактов. Дебютировав на сцене 
театра Ле Пелетье в «Жизели», она сразу очаровала парижскую публику. Сен-Леон тут же начал с ней готовить премьеру своего нового балета — однако, так как премьера «» по различным причинам задерживалась, балерина была вынуждена уехать, и в главной партии её заменила Гульельмина Сальвиони. Когда Адель вернулась в Париж в следующем, 1867 году, и наконец смогла исполнить партию Наилы, публика восприняла её дебют как настоящую премьеру балета. 

В начале  года Гранцова имела громкий успех в Санкт-Петербурге при возобновлении  балета «Корсар» — специально для неё Мариус Петипа  добавил в спектакль картину «Оживлённый сад», ставшую классической для русской хореографии. Весной того же года она вместе с Сен-Леоном была в Италии, где исполнила в  Триеста свою коронную роль Фиаметты (балетмейстер осуществил здесь свою постановку под названием «Пламя любви»).

С окончанием петербургского сезона Гранцова вновь вернулась в Париж, где Сен-Леон в расчёте на её дарование всё лето работал с ней над новым балетом «Коппелия». Артистка должна была исполнить партию Сванильды, но премьера с её участием опять не состоялась — она серьёзно заболела и балетмейстер отложил премьеру до следующего года; однако и сезон 1869 года прошёл в Париже также без неё. Так как Сен-Леона не устраивали другие артистки, весь год он безуспешно искал себе новую исполнительницу, озадачивая этим даже Делиба, находившегося в Италии. В итоге премьера состоялась лишь в мае  года — роль Сванильды исполнила другая ученица мадам Доменик, 16-летняя . Ровно шесть месяцев спустя, ослабленная голодом, она умерла от эпидемии, охватившей осаждённый немцами город.  

Карьера Адель Гранцовой также резко оборвалась на взлёте. В сезоне  года она ещё танцевала в Петербурге. Однако затем повредила себе ногу и умерла в  году в возрасте 32 лет от последствий неудачной операции.

Репертуар

Императорские театры, Россия 
Большой театр, Санкт-Петербург
  — Фиаметта, «Фиаметта, или Торжество любви» А. Сен-Леона (возобновление балета) 
 Царь-девица, «Конёк-Горбунок» Ц. Пуни, постановка А. Сен-Леона 
 Жизель, «Жизель» А. Адана, постановка Ж. Перро 
 25 января  — Медора, «Корсар» Л. Минкуса, постановка М. Петипа (возобновление балета с добавлением картины «Оживлённый сад»* на музыку Л. Делиба).
  — главная роль**, «» (редакция балета «Ручей»), постановка А. Сен-Леона.
 1 ноября  — Катарина**, «Катарина, дочь разбойника» Ц. Пуни, постановка М. Петипа по балету Ж. Перро.

Большой театр, Москва
 1 декабря 1866 — Царь-девица**, «Конёк-Горбунок» Ц. Пуни, постановка А. Сен-Леона (Иванушка — В. Гельцер, Хан — В. Ваннер).

Императорская Опера, Париж 
  — Жизель, «Жизель» А. Адана — парижский дебют
 Немея, «Немея, или Отмщённый Амур» (редакция балета «Фиаметта»), музыка Л. Минкуса, постановка А. Сен-Леона
 Лиза, «Тщетная предосторожность» Л. Герольда, постановка А. Сен-Леона по балету Ж. Омера  
  — Наила, «» Л. Минкуса и Л. Делиба, постановка А. Сен-Леона

Муниципальный театр, Триест 
 15 марта  — Фиаметта**, «Пламя любви» (, редакция балета «Фиаметта»), постановка А. Сен-Леона.

(*) — первая исполнительница партии.
(**) — первая исполнительница партии при постановке на данной сцене.

Примечания